ECA son unas siglas que pueden designar:  
 Estados Confederados de América, su sigla en español es ECA, en inglés CSA.

Asociación Europea de Piragüismo.

 Energía Ciclónica Acumulada, un índice usado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos para expresar la actividad de los ciclones tropicales.

 Enzima convertidora de angiotensina,  enzima implicada en el control de la tensión arterial por parte del organismo.

 European Club Association, Asociación Independiente de Clubes Europeos de Fútbol.

 Edema Cerebral de Altitud, una afección grave que puede afectar a montañistas.